Seti o SETI puede referirse a:

Astronomía 
 SETI (search for extra terrestrial intelligence), búsqueda de inteligencia extraterrestre.
 Instituto SETI, una organización de investigación astronómica
 Berkeley SETI Research Center, una organización de investigación astronómica
 SETI@home, un proyecto de informática distribuida
 Active SETI, el intento de enviar mensajes a extraterrestres inteligentes

Egiptología 
 Seti (comandante), padre de Ramsés I
 Seti I (muerto en 1279 a. C.), faraón
 Seti II (muerto en 1197 a. C.), faraón
 Seti-Merenptah, hijo de Seti II
 Seti, hijo de Amenherjepeshef
 Sethi, uno de los hijos de Ramsés II

Geografía 
 Río Seti, afluente del río Karnali en Nepal
 Río Seti Gandaki, afluente del río Trishuli en Nepal
 Zona de Seti, una de las catorce zonas administrativas de Nepal

Música 
 SETI (banda), una banda de música ambiental de la ciudad de Nueva York
 S.E.T.I. (álbum), un álbum de la banda de metal The Kovenant